Ву́лиця Металі́стів — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Металістів — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Металістів — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Металістів — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Металістів — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Металістів — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Металістів — вулиця в місті Одеса.

Колишні назви:
 Вулиця Металістів  — колишня назва вулиці Владислава Веливока у місті Львів.

Вулиці